Cyclopicina norvegica – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopicina. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1865 roku na podstawie prac naukowych norweskiego biologa Christiana Pedera Bianco Boecka.

Przypisy 

Cyclopicinidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1865 roku